Wilków heißen folgende Orte in Polen:

* Wilków (Głogów) (dt. Wilkau; 1937–45 Wolfau), Dorf in der Landgemeinde Głogów im Powiat Głogówski, Woiwodschaft Niederschlesien
 Wilków (Konin), Stadtteil in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Konin
 Wilków (Powiat Namysłowski) (dt. Wilkau), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Namysłowski der Woiwodschaft Oppeln
 Wilków (Powiat Opolski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Opolski der Woiwodschaft Lublin

Siehe auch
 Gmina Wilków